Котки може да се отнася до:

Животни 
 Котки – семейство сухоземни бозайници
 Домашни котки – подвид от семейство Котки
 Морски котки – подсемейство на семейство Тюлени
 Морска котка (Dasyatis pastinaca) – хрущялна скатова риба

Алпинизъм 
 Котки – метални остриета, които се прикрепят към обувките и позволяват сигурно ходене и катерене по сняг и лед.

Произведения 
 „Котки“ – криминален роман от Акиф Пиринчи издаден 1989 г.
 „Котки“ (1994) – анимационен филм по едноименния роман на Акиф Пиринчи
 „Котки“ – мюзикъл от Андрю Лойд Уебър

Вижте също 
 Коткоподобни маймуни
 Японски хин